Алеардо Терци ; , , Сицилия — , Кастеллетто-сопра-Тичино, Пьемонт, Италия) — итальянский книжный иллюстратор и художник-плакатист. Профессор рисования, иллюстрации, ксилографии и каллиграфии.

Биография 
Родился в сицилийской семье, известной в живописи и графике. Отец Андреа Терзи, живописец и литограф. Брат, Амедео Терци, известный художник-иллюстратор и энтомолог некоторое время сотрудничал с Алеардо.

Как и его брат Амедео, не имел специального художественного образования. Посещал лекции в Академии изящных искусств в Палермо, однако учёбы не окончил. Стал работать иллюстратором в римской газете La Tribuna Illustrata.

В 1894 году он выиграл первый приз на «Выставке сицилийских художников», состоявшейся в его родном городе.

В качестве иллюстратора А. Терци работал над созданием крупноформатного плаката в стиле ар-нуво на уровне мирового класса. Занимался этой работой на протяжении всей своей жизни, особенно, для итальянской издательской компании Casa Ricordi, специализировавшейся на классической музыке и опере. Большая часть его работ была утеряна в 1960-е годы, когда компания очистила свои склады.

В поисках новых форм выражения брался за любые работы, украшение из керамической плитки для компании Richard-Ginori, иллюстрировал каталоги художественных выставок, продолжал создавать рекламные продукты и др.

Автор иллюстраций итальянских версий книг «Маленький лорд Фонтлерой» и «Путешествия Гулливера». Создал более 200 иллюстраций для «Энциклопедии сказок» («Enciclopedia della Fiaba») техникой сухая игла.

В 1914 году участвовал в работе Лейпцигской всемирной выставки.

Был графическим (художественным) руководителем «Итальянской энциклопедии наук, литературы и искусств» (1928—1929).

Умер 15 июля 1943 года в Кастеллетто-Тичино, недалеко от Новары,  в возрасте 73 лет.

Примечания

Ссылки 
 Aleardo Terzi

Художники-иллюстраторы Италии
Художники по алфавиту
Художники-плакатисты Италии